Финал Кубка Англии по футболу 1987 года стал заключительным матчем розыгрыша Кубка Англии сезона 1986/87. Он прошёл на стадионе «Уэмбли» 16 мая 1987 года. В нём сыграли клубы «Ковентри Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Фаворитом считался «Тоттенхэм», для которого это был третий финал в 1980-е годы («шпоры» выиграли Кубок Англии в 1981 и 1982 годах). Кроме того, «Тоттенхэм» до этого матча ещё ни разу не проигрывал финал Кубка Англии. Для «Ковентри» это был первый финал в истории. Несмотря на предматчевые ожидания, победу одержал «Ковентри Сити», вырвав победу в овертайме.

Обзор матча 

Уже на второй минуте счёт в матче открыл Клайв Аллен, забив свой 49-й гол в сезоне. Он замкнул головой кросс Крисса Уоддла. На 8-й минуте «небесно-голубые» сравняли счёт усилиями Дейва Беннетта (участника финала 1981 года, в котором он в составе «Манчестер Сити» проиграл «шпорам»).

За пять минут до перерыва лондонцы вышли вперёд благодаря голу Гари Маббатта. В середине второго тайма «Ковентри» вновь сравнял счёт: кросс Беннетта замкнул головой в падении Кейт Хачен (позднее этот гол был включён в десятку лучших голов, забитых на «Уэмбли», а также признан голом сезона).

Основное время завершилось со счётом 2:2 и арбитр назначил дополнительное время. В овертайме Гари Маббатт забил гол в свои ворота, ставший решающим в этой встрече. Больше голов забито не было, и «Ковентри» одержал свою первую победу в Кубке Англии.

Отчёт о матче

Путь команд к финалу

Примечания

Ссылки 
 Фотографии матча на сайте BBC
 Видео и фотографии матча на сайте CoventryTelegraph.net

1987
Кубок Англии 1987
Кубок Англии 1987
Футбол в Европе в 1987 году
События 16 мая
Май 1987 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1987 году
1987 год в Лондоне